Slutspillet ved VM i fodbold 2010 blev spillet efter de indledene runder. De to topplacerede hold fra hver gruppe (16 totalt) gik videre til slutspillet for at kæmpe i en cup-lignende turnering. En bronzefinale som endte 2-3, blev spillet mellem Uruguay og Tyskland.

Oversigt

Ottendedelsfinaler

Uruguay – Sydkorea 

 Dommer: Wolfgang Stark (Tyskland)
 Assistentdommere: Mike Pickel og Jan-Hendrik Salver (Tyskland)

 4. dommer: Joel Aguilar (El Salvador)
 5. dommer: Juan Zumba (El Salvador)

USA – Ghana 

 Dommer: Viktor Kassai (Ungarn)
 Assistentdommere: Gábor Erős og Tibor Vámos (Ungarn)

 4. dommer: Michael Hester (New Zealand)
 5. dommer: Tevita Makasini (Tonga)

Tyskland – England 

 Dommer: Jorge Larrionda (Uruguay)
 Assistentdommere: Pablo Fandino og Mauricio Espinosa (Uruguay)

 4. dommer: Martin Vazquez (Uruguay)
 5. dommer: Miguel Nievas (Uruguay)

Argentina – Mexico 

 Dommer: Roberto Rosetti (Italien)
 Assistentdommere: Paolo Calcagno og Stefano Ayroldi (Italien)

 4. dommer: Jerome Damon (Sydafrika)
 5. dommer: Célestin Ntagungira (Rwanda)

Holland – Slovakiet 

 Dommer: Alberto Undiano Mallenco (Spanien)
 Assistentdommere: Fermín Martínez Ibánez og Juan Carlos Yuste Jiménez (Spanien)

 4. dommer: Stéphane Lannoy (Frankrig)
 5. dommer: Laurent Ugo (Frankrig)

Brasilien – Chile 

 Dommer: Howard Webb (England)
 Assistentdommere: Darren Cann og Mike Mullarkey (England)

 4. dommer: Martin Hansson (Sverige)
 5. dommer: Stefan Wittberg (Sverige)

Paraguay – Japan 

 

 Dommer: Frank De Bleeckere (Belgien)
 Assistentdommere: Peter Hermans og Walter Vromans (Belgien)

 4. dommer: Peter O'Leary (New Zealand)
 5. dommer: Matthew Taro (Salomonøerne)

Spanien – Portugal 

 Dommer: Héctor Baldassi (Argentina)
 Assistentdommere: Ricardo Casas og Hernan Maidana (Argentina)

 4. dommer: Carlos Batres (Guatemala)
 5. dommer: Carlos Pastrana (Honduras)

Kvartfinaler

Holland – Brasilien 

 Dommer: Yuichi Nishimura (Japan)
 Assistentdommere: Toru Sagara (Japan) og Jeong Hae-Sang (Sydkorea)

 4. dommer: Khalil Al Ghamdi (Saudi-Arabien)
 5. dommer: Hassan Kamranifar (Iran)

Uruguay – Ghana 

 Dommer: Olegário Benquerença (Portugal)
 Assistentdommere: Jose Manuel Silva Cardinal og Bertino Miranda (Portugal)

 4. dommer: Alberto Undiano Mallenco (Spanien)
 5. dommer: Fermín Martínez Ibánez (Spanien)

Argentina – Tyskland 

 Dommer: Ravshan Irmatov (Usbekistan)
 Assistentdommere: Rafael Ilyasov (Usbekistan) og Bakhadyr Kochkarov (Kirgisistan)

 4. dommer: Jerome Damon (Sydafrika)
 5. dommer: Enock Molefe (Sydafrika)

Paraguay – Spanien 

 Dommer: Carlos Batres (Guatemala)
 Assistentdommere: Leonel Leal (Costa Rica) og Carlos Pastrana (Honduras)

 4. dommer: Benito Archundia (Mexico)
 5. dommer: Héctor Vergara (Canada)

Semifinaler

Uruguay – Holland 

 Dommer: Ravshan Irmatov (Usbekistan)
 Assistentdommere: Rafael Ilyasov (Usbekistan) og Bahadyr Kochkarov (Kirgisistan)

 4. dommer: Yuichi Nishimura (Japan)
 5. dommer: Toru Sagara (Japan)

Tyskland – Spanien 

 Dommer: Viktor Kassai (Ungarn)
 Assistentdommere: Gábor Erős og Tibor Vámos (Ungarn)

 4. dommer: Frank de Bleeckere (Belgien)
 5. dommer: Peter Hermans (Belgien)

Kamp om tredjeplads

Uruguay – Tyskland 

 Dommer: Benito Archundia (Mexico)
 Assistentdommere: Héctor Vergara (Canada) og Marvin Cesar Torrentera Rivera (Mexico)

 4. dommer: Marco Rodríguez (Mexico)
 5. dommer: José Luis Camargo (Mexico)

Finale

Holland – Spanien 

 Dommer: Howard Webb (England)
 Assistentdommere: Darren Cann og Mike Mullarkey (England)

 4. dommer: Yuichi Nishimura (Japan)
 5. dommer: Toru Sagara (Japan)

Slutspil